Yushin Maru (schip, 1998) - Japans schip
 Yushin Maru No.2 (schip, 2002) - Japans schip
 Yushin Maru No.3 (schip, 2007) - Japans schip